Кубок наслідного принца Катару 2015 — 21-й розіграш турніру. Матчі відбулися з 26 квітня по 1 травня 2015 року між чотирма найсильнішими командами Катару сезону 2014—15. Титул переможця змагання виборов клуб Лехвія, котрий з рахунком 1:0 переміг у фіналі Аль-Джаїш.

Формат 
У турнірі взяли чотири найуспішніші команди Чемпіонату Катару 2014-15.

 Чемпіон — «Лехвія»
 Віце-чемпіон — «Ас-Садд»
 Бронзовий призер — «Аль-Джаїш»
 4 місце — «Катар СК»

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Кубок наслідного принца Катару на soccerway
 Кубок наслідного принца Катару на footballdatabase
 Кубок наслідного принца Катару на qsl.qa

2015
Катар
Квітень 2015
Травень 2015
2015 у катарському спорті